Outrageous Fortune steht für:

 Outrageous Fortune, Originaltitel von Nichts als Ärger mit dem Typ, US-amerikanische Filmkomödie
 Outrageous Fortune (Fernsehserie), neuseeländische Fernsehserie